Par ordre alphabétique
 Alexandre Ostermann-Tolstoï (1772–1857), militaire russe.
 Friedrich Ostermann, (1932-2018), évêque auxiliaire
 Helmut Ostermann (né en 1923), écrivain et journaliste israélien ;
 Hother Ostermann (1876–1950), pasteur, missionnaire, enseignant, historien, généalogiste, écrivain et traducteur danois
 Joseph Ostermann (1825–1873), homme politique français ;
 Joseph Ostermann (né en 1937), homme politique français ;
 Max-Hellmuth Ostermann (1917–1942), As de l'aviation allemand ;
 Paul Ostermann (1878–1956), homme politique français ;
 Roland Ostermann (né en 1938), personnalité politique suisse ;

Variante Osterman
 Andreï Osterman (1686–1747), diplomate et homme politique russe ;
 Cat Osterman (né en 1983), joueuse de softball américaine ;
 Ivan Osterman (1725–1811), diplomate et homme politique russe.

Homonymie de patronyme germanique